A TV3 jelentheti:

TV3 egy egykori magyarországi televízió csatorna
TV3 (Csehország)
TV3 (Írország)
TV3 (Katalónia) az első katalán nyelv közszolgálati csatorna.
TV3 (Malajzia)
TV3 (Új-Zéland)
TV3 (Viasat), a Viasat csatornája, számos európai országban, beleértve:
TV3 Dánia
TV3 (Észtország)
TV3 Lettország 
TV3 Litvánia
TV3 (Norvégia)
TV3 Szlovénia
TV3 (Svédország)
TV3 Ghána